Henk van der Wal (atleet)
Henk van der Wal (ondernemer)